Troleibuzele se folosesc în mai multe țări.
 Lista rețelei de troleibuze din România
 Lista rețelei de troleibuze din Polonia

Troleibuze
Lista